Die folgende Liste zeigt Personen, die Äbte des Klosters Mehrerau waren. Sie folgt einer Aufstellung von P. Kolumban Spahr.

Literatur 
 P. Kolumban Spahr: Die Äbteliste des Benediktinerklosters Mehrerau. in: Mehrerauer Grüße, Heft 39. Sommer 1973.
 Herbert Mader: Grünenbacher Chronik, S. 445 f., „Die Äbte des Klosters Mehrerau“.

Mehrerau
!Abte von Mehrerau
!Abte von Mehrerau